

Noms de lieux 
 Bourran est une commune de Lot-et-Garonne en Nouvelle-Aquitaine.
 Bourran est un quartier de Rodez, la préfecture de l'Aveyron.

Autres 
 Le Parc de Bourran est un parc de la commune de Mérignac.
 Le Viaduc de Bourran relie Rodez au quartier de Bourran.

Homonymie de toponyme